Ercole Procaccini kan syfta på:

* Ercole Procaccini den äldre (1520–1595), italiensk konstnär
Ercole Procaccini den yngre (1605–1675),  italiensk konstnär